Bleuler ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bleuler († 2010), Schweizer Musikerin und Filmschaffende
 Anna Kathrin Bleuler (* 1975), Schweizer Schauspielerin und Wissenschaftlerin
 Eugen Bleuler (1857–1939), Schweizer Psychiater
 Hans Konrad Bleuler (1808–1886), Gemeindepräsident von Riesbach (Schweiz) von 1838 bis 1861
 Hedwig Bleuler-Waser (1869–1940), Ehefrau von Eugen Bleuler
 Johann Heinrich Bleuler der Ältere (1758–1823), Schweizer Landschaftszeichner, Maler und Kupferstecher
 Johann Heinrich Bleuler der Jüngere (1787–1857), Schweizer Verleger, Landschaftszeichner und Maler
 Hermann Bleuler, Oberst der Schweizer Armee
 Johann Ludwig Bleuler (1792–1850), Schweizer Verleger, Landschaftszeichner und Maler
 Konrad Bleuler (1912–1992), Schweizer Physiker
 Konrad Bleuler-Hüni (1847–1921), Schweizer Politiker
 Manfred Bleuler (1903–1994), Psychiater, Sohn von Eugen Bleuler
 Pauline Bleuler (1852–1926), Schwester des Psychiaters Eugen Bleuler
 Salomon Bleuler (1829–1886), Schweizer Politiker, Redaktor, Verleger und Theologe
 Werner Bleuler (1886–1928), Schweizer Ökonom

Siehe auch:
 Bleulerhaus, Bürgerhaus im Ortsteil Rapperswil der Schweizer Gemeinde Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen
 Morbus Bleuler: veraltetes Synonym für Schizophrenie